Росина може бити:

 Росина (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Росина (Трговиште), насељено мјесто у општини Трговиште, Трговишка област, Република Бугарска